Anna Paulownalaan (Baarn)
Anna Paulownalaan 3 (Baarn)
Anna Paulownalaan (Amersfoort)
Anna Paulownalaan (Soest)
Anna Paulownalaan 4-10 (Soest)
Anna Paulownalaan (Zeist)